Ticino (kanton) (Tessin), een kanton in Zwitserland
Ticino (rivier), een rivier in Zwitserland en Italië
Ticino (trein), een internationale trein